Вале́рий Миха́йлович Зу́бов (9 мая 1953, Новоспасское, Первомайский район, Тамбовская область, СССР — 27 апреля 2016, Москва, Россия) — советский и российский экономист и политический деятель, второй губернатор Красноярского края (1993—1998), депутат Государственной думы третьего, четвёртого, пятого и шестого созывов, в середине 2000-х один из четырёх сопредседателей Республиканской партии России. Доктор экономических наук, профессор, специалист в области экономической статистики. Автор четырёх монографий, 27 научных работ. Профессор Высшей школы бизнеса МГУ имени М. В. Ломоносова.

Биография

Начало жизненного пути 
Родился в семье геологов.

В 1970 году окончил среднюю школу в Лермонтове Ставропольского края

В 1970—1971 годы работал в Казахской ССР слесарем монтажно-строительного управления Министерства среднего машиностроения.

Работал помощником бурильщика в геологоразведочной экспедиции в Ставропольском крае, посёлок Арзгир.

В 1971 году поступил в Московский геологоразведочный институт имени Серго Орджоникидзе, но через два года решил перевестись в Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова

В 1977 году с отличием окончил Московский институт народного хозяйства имени Г. В. Плеханова по специальности «планирование народного хозяйства».

В 1978—1979 годы проходил срочную службу в войсках противовоздушной обороны.

Преподавательская и управленческая деятельность 
В 1982 году в Московском институте народного хозяйства имени Г. В. Плеханова защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата экономических наук и по собственному желанию был распределён на работу в Красноярск.

В 1982—1988 годы, а также в 1991—1992 годы работал в Красноярском государственном университете. Прошёл путь от старшего преподавателя до декана экономического факультета. Стал самым молодым деканом в стране. В 1986—1987 году стажировался в США в Университете Оклахомы, где изучал особенности организации труда в США.

В 1988—1991 годы учился в докторантуре Московского экономико-статистического института.

В 1991 году Московском экономико-статистическом институте защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора экономических наук по теме «Методология статистической оценки качества экономического роста».

В конце 1990-х годов — заместитель директора Красноярской универсальной товарно-фондовой биржи по операциям с ценными бумагами, а также основателей красноярской биржи «Тройка».

С 1999 года — профессор кафедры социально-экономического планирования Красноярского государственного университета.

Член Национального Совета по корпоративному управлению.

Президент Международной ассоциации фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования (МАИФ).

Вице-президент Российской шахматной федерации.

Член-корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской деятельности России

Политическая деятельность

В администрации Красноярского края 
В 1992 году — заместитель главы Администрации Красноярского края, начальник главного управления экономики администрации края.

28 января 1993 года стал и. о. главы администрации Красноярского края, затем в апреле был избран главой Администрации Красноярского края (в апреле 1996 года — должность стала именоваться губернатор Красноярского края). Осенью 1993 года поддержал роспуск Верховного Совета РФ.

В Администрации Красноярского края имел прозвище «краевой Гайдар».

В 1993 году был выдвинут кандидатом в члены Совета Федерации по двухмандатному округу от Красноярского края, а в 1994—1995 годы — член Совета Федерации I созыва (Енисейский округ № 24), член Комитета по бюджету, финансовому, валютному и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному регулированию.

В 1996—1998 годы — член Совета Федерации II созыва, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, координатор работы комитетов по социально-экономическим вопросам..

17 мая 1998 года потерпел поражение на выборах губернатора от А. И. Лебедя.

С ноября 1998 года — сопредседатель Сибирского общественно-политического движения «Союз ради будущего».

Член Межрегиональной ассоциации «Сибирское Соглашение».

Депутат Государственной думы 
В декабре 1999 года избран депутатом Государственной думы Российской Федерации от Красноярского одномандатного избирательного округа № 48, набрав 33,3 % голосов избирателей. Член депутатской группы «Народный депутат».

В 2000—2002 годах являлся членом комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

В 2001—2004 годы — член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в РФ. Член межфракционных объединений «Сибирское Соглашение», «Энергия России», «Деловая Россия» и «Товаропроизводители России». Член трёх депутатских групп в Государственной Думе по связям с парламентами Японии, Канады и Казахстана.

В апреле 2002 года был избран председателем комитета Государственной думы по кредитным организациям и финансовым рынкам.

В июне 2002 года от Государственной думы вошёл в состав согласительной комиссии занимавшейся преодоление разногласий по новой редакции закона «О Центральном банке РФ».

В декабре 2003 года был переизбран депутатом Государственной думы от Красноярского одномандатного избирательного округа № 50.

В 2002—2003 годы — председатель Комитета Государственной Думы по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Был заместителем председателя Межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по безопасности в сфере экономики.

В 2003—2005 годах занимал должность первого заместителя председателя комитета Государственной думы по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Был членом движения «Наш дом — Россия», затем членом Народной партии Российской Федерации и партии «Единая Россия».

23 апреля 2005 вышел из партии «Единая Россия» и вступил в Республиканскую партию России. Также вышел из фракции «Единой России» в Государственной думе.

В 2005—2007 годы — член политического совета Республиканской партии России.

В 2007 году возглавил избирательный список партии «Справедливая Россия» на выборах в Законодательное собрание Красноярского края.

В 2007 году был избран депутатом Государственной думы по избирательному списку партии «Справедливая Россия» (№ 1 в Красноярской группе). Был членом фракции «Справедливая Россия» и членом комитета Государственной думы по экономической политике и предпринимательству.

В 2011 вновь возглавил партийный список «Справедливой России» в Красноярском крае для участия в Законодательном собрании.

В 2011 году избран депутатом Государственной Думы ФС РФ.

В 2014 году занял четвёртое место среди самых богатых депутатов Государственной думы от Красноярского края.

Был одним из восьми депутатов, проголосовавших против так называемого закона Димы Яковлева, запрещающего усыновление российских детей-сирот иностранными гражданами.

Также был одним из трёх депутатов, которые воздержались во время голосования по присоединению Крыма.

Скончался 27 апреля 2016 года в Москве после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

Личная жизнь 
Вдова Евгения Зубова — доцент Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова, дочь Екатерина, сын Иван и внук Иван.

Награды 
 Орден Почёта (7 мая 1996 года) — за заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд
 Медаль «За трудовое отличие».
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (12 декабря 2008 года) — за активное участие в подготовке проекта Конституции Российской Федерации и большой вклад в развитие демократических основ Российской Федерации
 Благодарность Президента Российской Федерации (30 мая 1998 года) — за добросовестный труд и последовательное проведение курса экономических реформ
 Благодарность Президента Российской Федерации (12 августа 1996 года) — за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году.
 Премия «Российский Национальный Олимп» в номинации «Политический деятель 2002—2003» с вручением ордена «За честь и доблесть»

Оценки и память 
Председатель Законодательного Собрания Красноярского края А. В. Усс: Валерий Михайлович Зубов для меня не просто депутат Государственной Думы, не просто губернатор. Это человек, который мне близок, поскольку волею случая наши судьбы в начале девяностых годов оказались переплетены. Он сыграл решающую роль в моем приходе в политику. А до этого такую же роль в его политической судьбе пришлось сыграть мне. Он был первым по-настоящему народным губернатором, избранным без всякого пиара, без поддержки «денежных мешков». И ему пришлось занять этот пост в самые тяжелые в новейшей истории Красноярского края годы, когда были многомесячные задержки заработной платы и острейший дефицит всего — денег, угля, доверия людей. И мне кажется, он с этой ролью справился очень достойно. Потом были тяжелейшие выборы, одни из самых значимых в нашей стране, которые могли сложиться в пользу Зубова. И если бы это случилось, точно знаю: он был бы одним из самых ярких управленцев и политических деятелей России. У него все для этого было: и отличное образование (он был настоящим ученым), и политическая воля, и мудрость, и умение говорить с людьми. Естественно, резкий поворот в жизни не мог не сказаться на его личности. И тем не менее он не потерялся — все эти годы был на виду, был настоящим депутатом — с собственным мнением, с очень глубоким государственным мышлением, хотя его взгляды по многим вопросам резко расходились с официальной экономической политикой. Валерий Михайлович Зубов — это целая эпоха в истории Красноярского края…

Глава Красноярска Э. Ш. Акбулатов и председатель Красноярского городского Совета депутатов Т. И. Казанова: Преждевременный уход Валерия Михайловича стал потрясением для очень многих красноярцев. Валерий Михайлович был вторым губернатором Красноярского края, он возглавлял регион с 1993 по 1998 годы — в самый непростой и неспокойный период экономических и политических реформ, когда быть у власти означало принять на себя колоссальную ответственность, не испугаться решения сложнейших задач и каждодневной честной работой оправдывать доверие и надежды людей. Это требовало не только знаний, навыков, управленческого таланта и опыта, но и незаурядного характера — силы, принципиальности, мужества, смелости иметь своё мнение и уметь его аргументировать. Все эти качества, безусловно, были присущи Валерию Михайловичу. Он твёрдо и последовательно отстаивал интересы края и на посту губернатора, и в качестве депутата Государственной Думы и всегда воспринимал свои должности, прежде всего, как возможность помочь развитию региона, как необходимость способствовать улучшению жизни земляков-красноярцев.Красноярцы сохранят самую светлую, благодарную память о Валерии Михайловиче Зубове — ярком политике, высококлассном профессионале, достойном человеке.

Директор Института экономики, управления и природопользования Сибирского федерального университета, кандидат экономических наук, доцент кафедры социально-экономического планирования отмечала Е. Б. Бухарова отмечала:«Приехав из Москвы в 1982 году, молодой кандидат наук Валерий Михайлович стал деканом экономического факультета КрасГУ. Активный, неравнодушный, с ним очень интересно и счастливо работалось. Для каждого — студента ли, сотрудника — у него всегда находились добрые, справедливые слова. Он, как очень немногие, умел ценить людей.Мы гордились и гордимся тем, что наш Валерий Михайлович, доктор экономических наук, стал первым избранным народом губернатором Красноярского края. Потом, став депутатом Государственной думы, не кривил душой, не боялся быть в меньшинстве, если так диктовала живая его совесть.Не только мы потеряли сегодня верного друга, умного человека, но и страна лишилась честного государственного деятеля. Спасибо, что Вы были с нами…»

Директор Центра гуманитарных исследований и консультирования «Текущий момент», кандидат исторических наук, политолог С. Г. Комарицын:
«Таких людей очень мало во власти. Валерий Зубов — абсолютный бессребреник, руководствовался всегда интересами страны, края, не входил ни в какие кланы, корпоративные объединения, был настоящим патриотом Красноярского края. С другой стороны, Валерий Зубов — один из самых компетентных в России депутатов и губернаторов. Реально понимал, что такое бюджет, как им управлять. Он не был бездумным исполнителем чьей-то воли, был самостоятельным человеком. В личном общении глубоко интеллигентный, душевный и порядочный человек. Я долго с ним работал и в администрации края, и затем поддерживали дружеские отношения. Был надёжным другом и товарищем. На него всегда можно было рассчитывать, зная, что он не подведёт. Валерий Зубов хотел оставаться в активной жизни, активной политике, собирался на выборы, но не получилось…»

6 июня 2018 года в Красноярске в память о Валерии Зубове была открыта мемориальная доска на доме № 12 «Б» по улице Менжинского. Именно здесь политик жил и работал в 1984—2016 гг.

Научные труды

Диссертации

Монографии и пособия

Статьи

Примечания

Литература 
 
 
 Зубов Валерий Михайлович // Энциклопедия Красноярского края

Интервью 
 «Тогда все стреляли друг в друга». Бывший красноярский губернатор Валерий Зубов о событиях 90-х годов // Лента.ру, 26.11.2015 (интервью)

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Википедия:Биографии современников
Губернаторы Красноярского края
Выпускники общеэкономического факультета Российского экономического университета имени Плеханова
Экономисты России
Экономисты по алфавиту
Доктора экономических наук
Лауреаты премии «Российский национальный олимп»
Депутаты Совета Федерации России (1993—1995)
Депутаты Государственной думы Российской Федерации от одномандатных округов
Депутаты Государственной думы Российской Федерации III созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации IV созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Члены партии «Наш дом — Россия»
Члены Народной партии Российской Федерации
Члены ПАРНАС
Члены «Справедливой России»
Члены «Единой России»
Похороненные на Троекуровском кладбище